Бешуй (в переводе с тюрк. — Пять домов) — название населённых пунктов в России:

 Бешуй — прежнее название села Дровянка в Симферопольском районе Крыма.
 Бешуй — прежнее название села Черносливка в Белогорском районе Крыма.
 Бешуй — исчезнувшее село в Первомайском районе Крыма.
 Бешуй — исчезнувшее село в Раздольненском районе Крыма.

См. также 
 Бешуй-Эли